Gangdong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gangdong-myeon, Gangneung, socken i Gangwon, 
 Gangdong-myeon, Gyeongju, socken i Norra Gyeongsang,